Ломакин, Сергей:
 Ломакин, Сергей Александрович (род. 1973) — российский предприниматель.
 Ломакин, Сергей Леонидович (род. 1952) — советский и российский журналист, режиссёр, продюсер, телеведущий.
 Ломакин, Сергей Маркелович (1934—2016) — советский боксёр и тренер по боксу.